Вайкульское — озеро на территории Луусалмского сельского поселения Калевальского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 5,8 км², площадь водосборного бассейна — 2910 км². Располагается на высоте 129,3 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, возвышенные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Писта, впадающая в озеро Верхнее Куйто.

В северо-западную оконечность озера втекает водоток без названия, несущий воды из озёр Анкиярви, Енгуярви, Хирвисъярви и Кангиярви. С юго-востока в Вайкульское также впадает протока, текущая из озёр Падашулкаярви и Кайналайненъярви.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000811102000004494.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Писты
Озёра Калевальского района